

Persone
 Albert Popov – sciatore alpino bulgaro
Aleksandr Vladimirovič Popov - ex nuotatore russo
 Alekseý Popov – ex calciatore russo naturalizzato kazako
 Aljaksandr Papoŭ – biatleta bielorusso
 Apostol Popov – calciatore bulgaro
 Boris Nikitič Popov – ex pallanuotista sovietico
 Denys Popov – calciatore ucraino
 Dimităr Popov – giurista e politico bulgaro
 Dimităr Nikolaev Popov – ex calciatore bulgaro
 Dmitrij Popov – ex calciatore sovietico, dal 1991 russo
 Dušan Popov – agente segreto serbo
 Evgenij Popov – ex bobbista russo
 Fedot Alekseevič Popov – esploratore russo 
 Gavriil Popov – politico russo
 Georgi Popov – ex calciatore bulgaro
 Goran Popov – calciatore macedone
 Il'ja Popov – cestista russo
 Ivan Popov  – scacchista russo
 Ivelin Popov – calciatore bulgaro
 Leonid Popov – cosmonauta sovietico
 Markian Michajlovič Popov – generale sovietico
 Oleg Konstantinovič Popov – circense russo
 Pёtr Popov – allenatore di calcio e calciatore sovietico
 Robert Popov – calciatore macedone con passaporto bulgaro
 Sergej Popov – maratoneta sovietico
 Strahil Popov – calciatore bulgaro
 Vasilij Stepanovič Popov – generale russo
 Viktor Popov – calciatore bulgaro

Altro
 3074 Popov – asteroide del sistema solare
 Cratere Popov – cratere lunare
 Isola di Popov – isola della Russia

Pagine correlate
Aleksandr Popov
Vladimir Popov
Popova